BKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bokoro (Ciad)
 bkr – codice ISO 639-3 della lingua bakumpai